SC Fortuna Köln (celým názvem: Sportclub Fortuna Köln e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v Kolíně nad Rýnem, jenž leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Od sezóny 2014/15 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Südstadionu s kapacitou 12 000 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Založen byl 21. února 1948 po fúzi tří městských klubů, a to Bayenthaler SV (založený v roce 1920), Sparkassen-Verein 1927 Köln (založený v roce 1927) a SV Victoria Köln (založený v roce 1911). Největším úspěchem je účast ve finále národního poháru v ročníku 1982/83. Ve zmiňovaném finále Fortuna podlehla svému městskému rivalovi 1. FC Köln poměrem 0:1.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené a ženského fotbalu.

Historie 
Fotbalový klub byl založen 21. února 1948 po fúzi tří městských klubů. Jmenovitě se jedná o Bayenthaler SV (založený v roce 1920), Sparkassen-Verein 1927 Köln (založený v roce 1927) a SV Victoria Köln (založený v roce 1911). Všechna tři mužstva před založením Fortuny nebyla nějak úspěšná. Nejvýrazněji se do historie německého fotbalu zapsala SV Victoria, poté co v německém mistrovství ročníku 1942/43 došla až do osmifinále.

Jediná účast v Bundeslize se datuje do sezóny 1973/74, kdy se Fortuna jako nováček soutěže umístila na sestupovém sedmnáctém místě.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1948 – fúze klubů Bayenthaler SV, Sparkassen-Verein 1927 Köln a SV Victoria Köln
 1948 – SC Fortuna Köln (Sportclub Fortuna Köln)

Získané trofeje 
 Mittelrheinpokal ( 1× )
 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1949–1950: Landesliga Mittelrhein
 1950–1952: II. Division West – sk. 2
 1952–1955: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1955–1956: Landesliga Mittelrhein – sk. 2
 1956–1957: Verbandsliga Mittelrhein
 1957–1959: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1961–1965: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1965–1967: Verbandsliga Mittelrhein
 1967–1973: Fußball-Regionalliga West
 1973–1974: Fußball-Bundesliga
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2002: Fußball-Regionalliga Nord
 2002–2005: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2005–2008: Verbandsliga Mittelrhein
 2008–2011: NRW-Liga
 2011–2014: Fußball-Regionalliga West
 2014– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2004/05: Klub se odhlásil ze soutěže po odehrání 18. soutěžního kola z důvodu insolvence. Do následujícího ročníku se pak přihlásil do čistě amatérské Verbandsligy.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1948
Fortuna